Де́клан Те́рренс Уи́нн (; , Йоханнесбург, Гаутенг, ЮАР) — новозеландский футболист англоафриканского происхождения, левый защитник клуба «Детройт Сити» и сборной Новой Зеландии.

Биография

Ранние годы 
Уинн родился в Йоханнесбурге, ЮАР, и в возрасте 14 лет в январе 2010 года переехал в Окленд в Новой Зеландии.

Клубная карьера 
С 2013 года Уинн выступал за клуб национального чемпионата Новой Зеландии «Уондерерс СК», перейдя туда из юношеского состава клуба местной региональной лиги «Ист Кост Бэйс». В «Уондерерс» он являлся игроком основного состава, отыграв за два сезона 26 матчей без замен.

13 августа 2015 года Уинн был подписан канадским клубом «Уайткэпс 2», фарм-клубом клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс». Несколько дней спустя, 16 августа в матче против «Портленд Тимберс 2» он дебютировал в United Soccer League. 8 апреля 2017 года Деклан забил свой первый гол в профессиональной карьере, став автором первого из трёх безответных мячей в ворота «Сиэтл Саундерс 2».

23 мая 2017 года Уинн впервые сыграл за основную команду «Ванкувер Уайткэпс», в полуфинальном матче первенства Канады против «Монреаль Импакт» он заменил на 71-й минуте Алфонсо Дейвиса.

21 декабря 2017 года «Ванкувер Уайткэпс» обменял Уинна в «Колорадо Рэпидз» на $100 тыс. распределительных средств. Его дебют за «Колорадо» состоялся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2018 против «Торонто» 20 февраля. В MLS он дебютировал 10 марта 2018 года в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». По окончании сезона 2020 «Колорадо Рэпидз» не стал продлевать контракт с Уинном.

14 января 2021 года Уинн подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Финикс Райзинг».

1 июля 2021 года Уинн отправился в аренду в клуб «ОКС Энерджи». Дебютировал за «Энерджи» 24 июля в матче против «Спортинга Канзас-Сити II».

28 января 2022 года Уинн подписал контракт с новичком Чемпионшипа ЮСЛ, клубом «Детройт Сити». 12 марта сыграл в матче стартового тура сезона 2022 против «Сан-Антонио», ставшем для «Детройт Сити» дебютом в Чемпионшипе ЮСЛ. 23 апреля в матче против «Хартфорд Атлетик» забил свой первый гол за «Детройт Сити».

Международная карьера 
За национальную сборную Новой Зеландии Уинн дебютировал 14 ноября 2014 года в товарищеской игре со сборной Китая.

В составе молодёжной сборной Новой Зеландии Уинн участвовал в чемпионате мира среди молодёжных команд 2015 года, где сыграл во всех четырёх матчах сборной на турнире.

Летом 2015 года Уинн был в составе олимпийской сборной Новой Зеландии на футбольном турнире Тихоокеанских игр, являвшегося частью отбора на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Он принял участие в двух играх, завершившихся победами новозеландцев с одинаковым счётом 2:0 — в матче группового этапа против олимпийской сборной Соломоновых Островов и полуфинальном матче против олимпийской сборной Вануату. Однако после полуфинала Федерация футбола Вануату подала протест в Конфедерацию футбола Океании в связи с тем, что Уинн на тот момент по правилам ФИФА не имел права выступать за Новую Зеландию, так как он, как уроженец иностранного государства получивший гражданство после 18-летия и не имевший прямых предков, родившихся на территории страны, имел бы право на выступления за сборную только после пяти лет постоянного проживания. Протест был удовлетворён, и олимпийцам Новой Зеландии было засчитано техническое поражение, стоившее места в финале турнира, и соответственно возможности участия в Олимпийских играх. Футбольная ассоциация Новой Зеландии подала апелляцию, которая была отклонена. В январе 2016 года ФИФА удовлетворила прошение Футбольной ассоциации Новой Зеландии и разрешила Уинну выступать за новозеландскую сборную.

26 мая 2017 года Уинн был включён в заявку сборной Новой Зеландии для участия в Кубке конфедераций 2017. На турнире он сыграл в двух матчах: против России 17 июня и против Мексики 21 июня.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Уондерерс Спешал Клаб»
Игроки ФК «Уайткэпс 2»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «ОКС Энерджи»
Игроки ФК «Детройт Сити»